Посёлок — может означать:

 Посёлок — административная единица волостного уровня в Китайской Народной Республике.
 Посёлок — один из видов населённых пунктов.
 Посёлок — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Посёлок — конечная станция в посёлке Вырица Гатчинского района Ленинградской области.

Искусство 
 «Посёлок» — роман Кира Булычева.

См. также 

 
 Подсёлок
 Присёлок